Stéphanie-Emma-Clothilde Ronner (Emma) Ronner (Brussel, 10 december 1860 – Rixensart, 1 oktober 1936) was een Belgische stillevenschilderes uit de late 19de en vroege 20ste eeuw.

Ze werd geboren als dochter van Feico Ronner en Henriëtte Ronner-Knip, de bekende kunstschilderes van honden en katten die onder haar echtgenoots' familienaam werkte.

Levensloop
Net als haar zus Alice Ronner en broer Alfred Ronner genoot Emma haar opleiding in het atelier van haar moeder. Dit was aan de Vleurgatse Steenweg in Elsene. Zoals Alice legde Emma Ronner zich toe op het stilleven maar ze was blijkbaar minder productief en manifesteerde zich veel minder naar buiten toe dan Alice.

In het Salon 1888 in Doornik toonde ze "Uien en citroenen".

Ze woonde woonde ca. 1907 in de Gachardstraat 43 in Brussel.
In 1921 ging ze bij haar zus Alice inwonen, Rue de Culot, Rixensart; in 1929 verhuisden ze naar de Rue de l’Eglise 2, in Rixensart.

In februari 1931 exposeerde ze samen met haar zus Alice in de "Galeries du Studio", in de Rue des Petits Carmes 2 in Brussel. Ze toonde toen slechts 4 werken, haar zus merkelijk meer. Haar titels waren toen : "Dood van een zwaan", "Spaanse pepers", "Konijn en appels", "Uien en paddestoelen".

In 1932 nam ze deel aan een groepssalon van de Antwerpse kunstenaarsvereniging "Als ik Kan".

Beperkte stamboom familie Knip

Ook toegepaste kunsten
Emma Ronner was ook actief op het domein der toegepaste kunsten : in het Salon 1907 in Brussel toonde ze 2 jardinières en een dagbladhouder. Haar andere zus, Mathilde Ronner, was ook bedreven in die discipline. Tijdens datzelfde salon toonde die er cache-pots, vide-poches, jardinières en een werkmand.

Zie ook
 Lijst van Belgische kunstschilders

Belgisch kunstschilder